Swimming – film del 2000 diretto da Robert J. Siegel
Swimming – album dei The Names del 1982
Swimming – album di Mac Miller del 2018